

Nom de famille 
Shigeo Shingō est un ingénieur japonais.

Prénom 
 Shingo Katori est un acteur, humoriste et chanteur japonais.
 Shingo Takagi est un catcheur japonais.
 Shingo Yabuki est un personnage de la série de jeux vidéo The King of Fighters.

Ville 
 Shingō est le nom d'une ville japonaise connue pour héberger la tombe supposée de Jésus-Christ (Shingō)

Rivière 
 Shingo, une rivière qui coule en Inde et au Pakistan 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais